Wyliczanka – gatunek literatury dziecięcej

Filmy 
 Wyliczanka – amerykański film fabularny z 1998 roku
 Wyliczanka – szwedzki film fabularny z 1968 roku
 Wyliczanka – polski film fabularny z 1994 roku